

Anatomia 
 płatek – część małżowiny usznej człowieka
 płatek – listek korony kwiatowej

Osoby 
 Aleksander Płatek (1924-1996) – polski geodeta
 Artur Płatek (ur. 1970) – polski piłkarz
 Dariusz Płatek (ur. 1966) – polski hokeista, olimpijczyk
 Felka Płatek (1899-1944) – malarka polska
 Józef Płatek (ur. 1936) – polski duchowny
 Krzysztof Płatek (ur. 1962) – polski lekkoatleta
 Monika Płatek (ur. 1953) – polska prawniczka
 Sławomir Płatek (ur. 1974) – polski poeta, animator kultury i publicysta
 Stanisław Płatek (ur. 1951) – polski górnik, działacz związkowy
 Zbigniew Płatek (ur. 1959) – polski kolarz
 Zenon Płatek (1927-2009) – generał brygady MO

Inne 

 Płatek śniegu, śnieżynka